Gordon Bennett ist der Name folgender Personen:

*Gordon Bennett (1841–1918), amerikanischer Zeitungsverleger; siehe James Gordon Bennett junior
 Gordon Bennett (General) (1887–1962), australischer General
 Gordon Bennett (Künstler) (1955–2014), australischer Künstler
 Gordon Dunlap Bennett (* 1946), US-amerikanischer Geistlicher, Altbischof von Mandeville
 Gordon Lockhart Bennett (1912–2000), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Gordon-Bennett-Cup